WWE Bragging Rights, een jaarlijks evenement in het professioneel worstelen geproduceerd door World Wrestling Entertainment
 Bragging Rights 2009
 Bragging Rights 2010